Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1996, které se konaly v Atlantě ve Spojených státech amerických od 19. červenec 1996 do 4. srpen 1996. Těchto her se zúčastnilo 10281 sportovců ze 197 zemí ve 271 disciplínách ve 26 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1996 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1996
1996